Петро́с Иерони́мович Адамя́н (; 21 декабря, 1849, Константинополь — 4 июня, 1891, там же) — армянский актёр, поэт и художник.

Искусство Адамяна отличалось интеллектуальной глубиной, яркой эмоциональностью и высоким мастерством. Больше всего прославился исполнением ролей Отелло, Кина и особенно Гамлета. Некоторые критики ставили его наряду с Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини. Русская печать признала Адамяна одним из крупнейших трагиков мира. Об исполнении им роли Гамлета была написана специальная работа, в которой анализировалась трактовка этого образа. Еженедельник «Искусство» писал, что Адамян вложил в исполнение Гамлета «гораздо более страстности и энергии, чем, например, известный Сальвини и Росси…». К лучшим ролям актёра также можно отнести: Арбенин («Маскарад» Лермонтова), Хлестаков («Ревизор» Гоголя), Жадов («Доходное место» Островского), Уриэль Акоста (одноимённая пьеса Гункова), Коррадо («Семья преступника» Джакометти) и др.

Творчество Адамяна оказало воздействие на многих армянских актёров: Сирануйш, Рачья Азнив, О. Абеляна, Г. Петросяна, В. Папазяна.

Написал книгу "Шекспир и критика его трагедии «Гамлет» (1887). Был поэтом (его стихотворения напечатаны отдельной книгой) и художником (картины: Гамлет, Офелия, Король Лир, Коррадо и др.).

Его имя носит тбилисский армянский театр.

Биография 
 1866 — начал сценическую деятельность в армянском театре в Константинополе
 1870 — с труппой режиссёра Т. Фасуладжяна приехал в Россию, играл в Нахичевани-на-Дону
 1877—1878 — в годы русско-турецкой войны выступал с чтением патриотических стихов армянских поэтов
 С 1879 — после закрытия в Турции армянских театров, а вместе с некоторыми другими армянскими актёрами переехал в Россию, выступал в Тифлисе, Баку, Шуше, Александрополе.
 1880 — впервые на армянском языке исполнил роль Гамлета
 1883—1888 — гастролировал по России, выступая на армянском и французском языках (Петербург, Москва, Одесса, Харьков, Ростов-на-Дону, Казань, Астрахань, Кишинёв)
 1888 — вернулся в Константинополь
В последние годы жизни болел туберкулезом, из-за чего не мог больше выступать на сцене и находился в тяжёлом материальном положении. По ходатайству московских и петербургских актёров русское посольство в Константинополе поместило его в русскую больницу, где он и умер 4 июня 1891 года.

Именем Петроса Адамяна названа улица в Ереване.

Роли в театре 
 «Доходное место» А. Н. Островского — Жадов 
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Чацкий
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
 «Ещё одна жертва» Г. М. Сундукяна — Микаэл
 «Хатабала» Сундукяна — Масисян
 «Аршак II» Пешикташляна — Аршак
  — «Король Лир» Шекспира — Король Лир
  — «Гамлет» Шекспира — Гамлет
  — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Кречинский
 Арбенин — «Маскарад» Лермонтова (1884)
 Франц Моор — «Разбойники» Ф. Шиллера (1875)
 Уриэль Акоста — «Уриэль Акоста» Карл Гуцкова (1882)
 Коррадо — «Семья преступника» Паоло Джакометти (1883)
 Отелло — «Отелло» Шекспира (1885)

Написанные пьесы 
 «Чудо, Или деревянный меч»
 «Сын слепого»

Литература 
 Тер-Габриеляни Г., «Воспоминания о незабвенном армянском артисте Петре Иеронимовиче Адамяне», Тифлис, 1896
 Генджян Е., «Памяти великого артиста Петра Иеронимовича Адамяна», Ростов-на-Дону, 1908
 «Трагик Адамян». в сб.: «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», Москва, 1897, С. 437—439
 Веселовскии А., «Два силуэта», «Армянский вестник», Москва, 1916, № 3. С. 2-4
 Ярышкин А.,"Адамьян в роли Гамлета", Одесса, 1887
 Степанян Г., «Петрос Адамян», Ереван, 1956

Примечания

Ссылки 
 Артист — Мэри Чолакян, «Артист». Журнал Планета Диаспор, 21 февраля 2000 г.
 Петросъ Адамьянъ. Несколько воспоминаній изъ жизни армянскаго трагика
 Гайдин Б. Н. Адамян Петрос Иеронимович // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира».

Умершие от рака гортани
Актёры театра Османской империи
Драматурги Армении